Многоцветница v-белое () — дневная бабочка из семейства нимфалид.

Описание 

Сверху на задних крыльях синие пятна отсутствуют, вместо них выделяются коричнево-жёлтые пятна на тёмном фоне. В костальной области заднего крыла — белое пятно. Передние крылья также с белым привершинным пятном. Общий фон коричнево-красный. Снизу заднее крыло с белым V-образным знаком на конце дискальной ячейки. Переднее крыло зубчатое, с большой выемкой. Длина переднего крыла — 25—32 мм.

Распространение 
Восточная Европа; территория бывшего СССР: Европейская часть России (север (локально), центр, юг (локально)), Карпаты, Кавказ, юг Сибири, Дальний Восток, Средняя Азия; Азия: Турция, Корея, Япония; Северная Америка: юг Канады, некоторые северные штаты США.

Биология 
Яйца откладываются кольцевыми кладками на ветвях кормовых растений.

Гусеницы питаются на ивах, тополе, вязе. Молодые гусеницы живут в гнезде обществом, взрослые одиночно снизу на листьях. Куколка висит на стволах и ветках.

Летает по луговинам и рединам в лесах, просекам, горным склонам, у населённых пунктов и др. Время лёта — середина июля — сентябрь и в мае после зимовки.

Примечания

Литература

Ссылки 
 БАБОЧКИ БАЙКАЛА: Nymphalis vaualbum (Denis et Schiffermüller, 1775)

Нимфалиды
Насекомые Евразии
Насекомые Северной Америки
Животные, описанные в 1775 году